El apellido Talens puede referirse a:

 Jenaro Talens (1946-) poeta, ensayista y traductor español;  
 Manuel Talens (1948-) escritor, novelista, traductor y articulista español; 
 Rafael Talens Pelló (1933-2012) compositor y pedagogo musical español; o
 Vicente Talens (1892-1940), fue un modelo y político español.